Als Frontkämpferbund bezeichneten sich mehrere Kampf- und Veteranenverbände im deutschsprachigen Raum nach dem Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg. Damit kann gemeint sein:
 Frontkämpfervereinigung Deutsch-Österreichs, auch Frontkämpferverband genannt, ein 1920 gegründeter Wehrverband der politischen Rechten in der österreichischen Ersten Republik
 Nationalsozialistischer Deutscher Frontkämpferbund, 1934 gleichgeschaltete Nachfolgeorganisation des paramilitärischen Wehrverbandes Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten
 Reichsbund jüdischer Frontsoldaten
 Roter Frontkämpferbund, ein paramilitärischer Kampfverband der KPD in der Weimarer Republik 
 Südtiroler Kriegs- und Frontkämpferverein (SKFN), 1955 in Südtirol begründeter und bis 2013 bestehender Verband